Геральд — многозначное понятие:

 Геральд — мужское имя старогерманского происхождения. Происходит от древнегерманских слов «гер» — «копьё» и «вальт» — «управлять», то есть означает нечто вроде «повелитель копья», «отличный копейщик».
 Геральд из Майо (ум. 732) — епископ Мэйо, ирландский святой, англичанин по происхождению.
 Геральд Аврилакский (Геральд из Орийака; ок. 855—909) — граф Аврилакский, основатель аббатства, святой Римско-католической церкви.
 Геральд Брагский (XI век—1109) — святой Римско-Католической церкви, бенедиктинец, архиепископ архиепархии Браги. 
 Геральд — остров в Чукотском море, в 70 км к востоку от острова Врангеля.
 Геральд — польский шляхетский герб, см. Осморог (герб).
 Геральд-сквер — сквер в Мидтауне Манхэттена.

См. также 
 Герольд (значения)
 Геральт из Ривии
 Гиральд Камбрийский (Геральд Уэльсский, Гиральд де Барри; ок. 1146—1223) — британский историк и церковный писатель.
 International Herald Tribune